Domingo Moriones puede estar hacienndo referencia a:

 Domingo Moriones y Murillo (1823-1881), militar español del siglo XIX que combatió en las Guerras Carlistas.
 Domingo Moriones Larraga (1883-1964), militar español del siglo XX que combatió en la Guerra Civil Española.